Scottish Football Association Challenge Cup 1883–84 var den 11. udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, i dag bedre kendt som Scottish Cup. De første kampe blev spillet den 8. september 1883, og turneringen blev afsluttet i februar 1884, hvor Queen's Park FC vandt finalen over Vale of Leven FC på walkover, da holdet fra Alexandria på grund af sygdom og skader ikke stillede op til finalen. Sejren var Queen's Park FC's syvende i turneringens historie.

Resultater

Queen's Park FC's vej til sejren

Første runde

Anden runde

Tredje runde

Fjerde runde 

Arthurlie FC var oversidder.

Ottendedelsfinaler 

11 hold spillede om otte pladser i kvartfinalerne. Det betød, at fem hold var oversiddere i denne runde: Battlefield FC, Cambuslang FC, Cartvale FC, Hibernian FC og Queen's Park FC.

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale 

Finalen skulle spilles i februar 1884 på Cathkin Park i Glasgow. På grund af sygdom og skader forsøgte Vale of Leven FC at få kampen udsat, men det afviste Scottish Football Association. Vale of Leven stillede ikke op til finalen, men det gjorde Queen's Park, som satte kampen i gang og scorede et symbolsk mål.

Kilder / eksterne henvisninger 
 London Hearts Supporters Club – Scottish Cup Results for 1883-84 
 IFFHS: Scottish Cup 1883–84 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1883/84

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1883
Fodbold i 1884